Хайзинген:

 Хайзинген () — административный район города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
 Усадьба Хайзинген () — дворянская усадьба в районе Хайзинген города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).